Pleuropoma rotelloidea är en snäckart som beskrevs av Jesse Wedgwood Mighels 1845. Pleuropoma rotelloidea ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. r. knudseni
 P. r. makalii
 P. r. mauiensis
 P. r. rotelloidea
 P. r. sola

Källor 

Snäckor
rotelloidea